Converso puede designar a:
 El que ha efectuado una conversión religiosa, desde el punto de vista de la religión a la que se incorpora. 
 Un renegado o un apóstata, desde el punto de vista de la religión que abandona.
 Un cristiano nuevo, denominación histórica en España, aplicada especialmente a los judeoconversos, aunque también es aplicable a los moriscos.
 Un cristiano converso, denominación aplicable a quienes, habiendo tenido antes otras creencias religiosas, se han convertido al Cristianismo.
 Un Hermano converso o lego dentro de un monasterio.